Leval ist der Name folgender Orte:

 Leval (Nord), französische Gemeinde im Département Nord
 Leval (Territoire de Belfort), französische Gemeinde im Département Territoire de Belfort
 Leval-Trahegnies, ehemalige belgische Gemeinde in der Provinz Hennegau, jetzt Teil von Binche

Leval ist der Familienname folgender Personen: 

 Jean-François Leval (1762–1834), französischer General der Infanterie

Siehe auch:

 Le Val
 Laval